Mit den Power Snooker Masters 2011 wurde im Rahmen der Snooker Main Tour zum zweiten Mal ein Turnier in der Snooker-Variante Power Snooker ausgetragen wurde. Es handelte sich um ein zwei Tage andauerndes Turnier mit 16 Spielern. Austragungsort war das Trafford Centre in Manchester.

Wie auch im Jahr zuvor spielten die Spieler an nur einem Tisch inmitten der lautstarken Fangemeinde, wodurch das Turnier eine Atmosphäre hatte, die eher an ein Dartturnier denn an eine Snookerveranstaltung erinnerte.

Preisgeld 
Das gesamte Preisgeld betrug 100.000 Pfund Sterling, ein Viertel entfiel auf den Sieger.

Turnierplan

Weblinks 
 
 Turnier auf snooker.org

Snookerveranstaltung 2011
2011
Billardturnier in Manchester